Lista 260 gmin w departamencie Górna Loara we Francji.

 (CAP) Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, utworzone w 2000.

Gminy we Francji